Mr. Fuji puede referirse a:

 Mr. Fuji, nombre artístico de Alhaji Sikiru Ayinde Barrister, músico nigeriano.
 Mr. Fuji, nombre artístico de Harry Fujiwara, luchador profesional estadounidense.
 Mr. Fuji, personaje del videojuego Legends of Wrestling.